Back on My B.S. — восьмой студийный альбом Басты Раймса, выпущенный 19 мая 2009 года.

Об альбоме 
Изначально должен был называться Before Hell Freezes Over. Но в дальнейшем название несколько раз изменялось (Back on My Bullshit, Blessed и B.O.M.B.). После он был представлен как Back on My B.S. Дата релиза менялась несколько раз, альбом первоначально предполагалось выпустить 14 декабря 2007 года, но произошли изменения, и релиз был назначен 19 мая 2009 года.
Альбом дебютировал на пятом месте в чарте Billboard 200.

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы Басты Раймса
Альбомы Conglomerate